Старая Ку́кковка (Ку́кковка-II) — район города Петрозаводска, расположенный в южной части города. Граничит с городскими районами Голиковка, Новая Кукковка, Южная Кукковка, Ключевая.

Топоним 
Первоначальное название району (посёлок Кукковка) дала гора Кукковка, на которой располагается район. По одной из версий, в названии закрепилось карельское слово kukko «петух». Этимология названия символически отражена в скульптуре «Кукковский петух» на улице Ровио. Возможно, слово «Кукковка» является переводом названия другого района города — Петушки.

Согласно другой версии, название района происходит от вепсского слова kuk «гора, холм, вершина горы». Кукковка является горой.

Слово «Старая» в топониме отражает время появления этой части Кукковки (по сравнению с районом Новая Кукковка). Во втором названии района (Кукковка-II) цифра «II» означает очерёдность планировавшегося строительства многоэтажных домов на Кукковке (предполагалось, что после окончания строительства Кукковки-I начнётся строительство Кукковки-II).

Территориальное деление района 
В состав района Старая Кукковка входит 1 жилой комплекс.
 Сосновка — жилой комплекс, расположенный в районе Сосновой улицы. Название происходит от Сосновой улицы.

Улицы района

Существующие улицы 
 Улица Белинского
 Вытегорское шоссе
 Улица Глинки
 Гранитная улица
 Улица Ивана Земнухова
 Улица Ильича
 Улица Короленко
 Улица Котовского
 Переулок Котовского
 Ладвинский переулок
 Ладожская улица
 Улица Лермонтова
 Переулок Лермонтова
 Улица Ломоносова
 Лыжная улица
 Лыжный переулок
 Мончегорская улица
 Улица Некрасова
 Улица Олега Кошевого
 Улица Рылеева
 Переулок Рылеева
 Улица Серафимовича
 Переулок Серафимовича
 Переулок Фёдора Глинки
 Сосновая улица
 Проезд Тидена (также и на Южной Кукковке)
 Улица Ульяны Громовой
 Улица Чехова
 Шелтозерский переулок
 Улица Щербакова
 Переулок Щербакова

Ликвидированные улицы 
 Улица Сергея Тюленина
 Улица Строителей

Основные учреждения и предприятия района

Образование 
 Институт экономики и права ПетрГУ — 8 учебный корпус ПетрГУ — улица Ломоносова, 65 (бывшая Банковская школа)

Транспорт 
Старую Кукковку обслуживает 3 автобусных маршрута.

Общественный совет Кукковки (Кукковка.рф) 
С июля 2015 г. на территории новой и старой Кукковки начала свою работу Карельская региональная общественная организация «Общественный совет Кукковки». Уставная цель организации — развитие микрорайона и поддержка его жителей. Специалисты организации проводят бесплатные юридические консультации для населения, довольно часто оказывают адресную помощь, а также систематизируют обращения жителей. В августе 2015 г. начала работу интернет-приемная «Общественного совета Кукковки». Граждане могут обращаться в интернет-приемную с жалобами на действия (бездействие) органов власти, управляющих компаний, правоохранительных органов и т. д.«Зачастую, люди очень смутно представляют куда и к кому нужно обращаться со своими проблемами. Мы проводим бесплатные юридические консультации для населения, довольно часто оказываем адресную помощь, а также систематизируем обращения. Мы стараемся стать „мостом доверия“ между жителями и властью, сделать так, чтобы услышали каждого и приняли меры.» — Изюмов Ройне (Председатель КРОО «Общественный Совет Кукковки»)

Примечания 

Районы Петрозаводска